Козьмодемьяновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Козьмодемьяновское сельское поселение — входит в Тамбовский район Амурской области.
 Козьмодемьяновское сельское поселение — входит в Гавриловский район Тамбовской области.
 Козьмодемьяновское сельское поселение — входит в Первомайский район Тамбовской области.

 Не путать
 Козьмодемьянское сельское поселение — входит в Карагайский район Пермского края.